Kouprine est un patronyme russe porté notamment par :

 Alexandre Kouprine (1870-1938), écrivain russe, aviateur, explorateur et aventurier ;
 Kissa Kouprine (1908-1981 ), actrice et mannequin russe et soviétique.

Patronyme russe